Хераме — иранский топоним. Может означать:

 Хераме — город.
  — шахрестан.